W Polsce 
 Gołąbki – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Gołąbki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Gołąbki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Gołąbki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Gołąbki – gromada
  Warszawa Gołąbki – przystanek kolejowy

 Miejscowości historyczne
 Gołąbki – nieistniejąca kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin
 Gołąbki – niegdyś wieś w gminie Piastów, w powiecie i województwie warszawskim

 Inne
 Gołąbki (potrawa)